Die Liga 1937 war die elfte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 4. April und endete am 13. November 1937.

Modus 
Dąb Katowice wurde wegen Bestechungsversuch in der vergangenen Saison gegen Śląsk Świętochłowice für diese Spielzeit ausgeschlossen. Die verbliebenen neun Mannschaften spielten jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1937 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1937
Fußballsaison 1937